Liu Yang peut désigner :
 Liu Yang (née en 1978), première femme astronaute chinoise
 Liu Yang, né en 1986, athlète chinois
 Liu Yang, né en , athlète chinois
Liu Yang (né en 1994), gymnaste chinois
Liu Yang, violoniste chinois